Карнизозеро — озеро на территории Ругозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3 км², площадь водосборного бассейна — 15,4 км². Располагается на высоте 129,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на юго-западной стороне озера вытекает протока, впадающая в Евжозеро, через которое протекает река Онда, втекающая в Нижний Выг.

В озере расположено не менее трёх безымянных островов различной площади.

К востоку и западу от озера проходят лесные дороги.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008005.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Онды
Озёра Сегежского района